Youngsville (Carolina do Norte)
Youngsville (Luisiana)
Youngsville (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos